Vimana, vímana, vimāna, ou ainda vimanan pode ser:

Vímana (banda): banda de rock brasileira da década de 70
Vimana: carruagem voadora da Mitologia Hindu
Vimanan: torres piramidais da arquitetura de templos do sul da Índia

Desambiguação